rio-verdensi – abitanti di Rio Verde de Mato Grosso
rio-verdensi – abitanti di Rio Verde
rio-verdensi – abitanti di São Sebastião do Rio Verde